Ниже представлен список персонажей фильмов серии «Полицейская академия»:

Кэри Махоуни 
Кадет/Офицер/Сержант Кэри Махоуни () — главный герой первых четырёх фильмов. Приблизительный возраст — 25-30 лет. В начале первого фильма работал парковщиком автомобилей на автостоянке. Он должен был припарковать автомобиль грубого водителя на полной стоянке и разбил автомобиль. Ему предлагают поступать в полицейскую академию в качестве альтернативы тюрьме, куда бы он попал бы, если бы следователь не был знаком с его отцом. Махоуни соглашается на предложение, предполагая, что его выгонят из академии сразу же. Однако офицеры, не согласные с решением мэра, решают не выгонять курсантов, а довести их до ухода из академии по собственному желанию. В итоге Махоуни заканчивает академию и становится офицером полиции. Во втором фильме вместе с другими выпускниками академии Махоуни поступает на службу к Питу Лассарду, младшему брату Эрика Лассарда. В третьем и четвёртом фильмах преподаёт в Полицейской академии. Отличается хорошим чувством юмора и страстью к женскому полу, хорошо играет в баскетбол.

В роли Махоуни — Стив Гуттенберг.

Мозес Хайтауэр 
Кадет/Офицер/Сержант/Лейтенант Мозес Хайтауэр () — появляется во всех фильмах, кроме седьмого. До поступления в Полицейскую академию работал флористом. Возраст определить трудно. Огромного роста и очень сильный. Несмотря на это, он наиболее тихий из всех. Хайтауэру иногда недостает уверенности — например, когда он сообщает Махоуни, что он не водил автомобиль с 12 лет и боится, что он не сдаст экзамен на вождение и вылетит из полицейской академии. Тем не менее, в каждом фильме он проявляет себя как храбрый офицер. Нередко ломает или гнёт предметы и использует силу в качестве угрозы в адрес плохих парней. Например он поднял учебную полицейскую машину с Коуплэндом внутри, который оскорбил Хукс, назвав её «тупой жирной негритоской» (dumb fat jiggaboo).

В конце пятого фильма становится лейтенантом, после того, как спасает Харриса от аллигатора. В роли Хайтауэра — Бубба Смит.

Ларвелл Джонс 
Кадет/Офицер/Сержант Ларвелл Джонс () — один из ключевых героев. Появлялся во всех семи фильмах. Примерный возраст — 25-30 лет. Чернокожий. Поступил в академию по совету Кэри Махоуни. Умеет воспроизводить различные звуки (например, стрельба, сигнализация, спущенная шина и др.), что нередко помогает ему в поимке преступников. Гражданская специальность — врач общей практики. Эксперт в восточных единоборствах.

В роли Джонса — Майкл Уинслоу.

Юджин Теклбери 

Кадет/Офицер/Сержант Юджин Теклбери () — ветеран военной службы, в прошлом «зелёный берет» Появлялся во всех семи фильмах, известен своей фанатичной любовью к огнестрельному оружию и армейским порядкам, а также тем, что во всех ситуациях, требующих быстрых решений и действий, он предпочитает действовать по-боевому. В академии стал инструктором по огневой подготовке. При всей своей брутальности Юджин неопытен в общении с женским полом, но во втором фильме он устраивает личную жизнь, влюбившись в свою напарницу.

В роли Теклбери — Дэвид Граф.

Дебби Каллахан 
Сержант/Лейтенант/Капитан Дебби Каллахан () — начиная с самого первого фильма — сотрудница инструкторско-преподавательского состава академии, главным образом выступающая в роли инструктора по специальной физической подготовке и ОФП. Ей около 35 лет, известна своей сексуальной внешностью и неслабого размера формами. Появлялась во всех фильмах, кроме второго. Преподавала в академии, начиная с самого первого фильма. Штангистка, хорошо знает боевые искусства, а также хорошо поёт. Поначалу она офицер, лояльный своему непосредственному начальнику — капитану Харрису (что, правда, не помешало ей посмеяться над историей с лошадью), но впоследствии надёжная коллега. Обладает даром убеждения и воздействия на мужчин. В третьем фильме у неё случается роман с японским полицейским Нагатой, приехавшим в США по обмену опытом.

В роли Каллахан — Лесли Истербрук.

Лаверн Хукс 
Кадет/Офицер/Сержант Лаверн Хукс () — милая и застенчивая афроамериканка с тоненьким тихим голосочком. Такой Хукс появляется в полицейской академии в первой части фильма. Но вскоре, после прохождения обучения в академии, из нерешительной тихони Лаверн превращается в настоящего офицера, способного использовать и более низкие звуковые частоты, что положительно сказывается на поимке преступников. В целом, Хукс мягкий человек и любит поступать с другими вежливо и очень корректно. В тех случаях, когда это не действует, сразу же включает твёрдость, решительность и повышает голос, что, безусловно, мгновенно даёт положительный результат. И в фильме таких эпизодов немало. Появляется во всех фильмах, кроме седьмого.

В роли Хукс — Мэрион Рэмси.

Эрик Лассард 
Комендант Эрик Лассард () — глава Полицейской академии. Появляется во всех семи фильмах. Престарелый ветеран полицейской службы, возглавляющий на старости лет полицейскую академию, добродушный начальник и почти что отец для своих подчинённых. Вопреки козням своих злопыхателей (в первую очередь своего же заместителя капитана Харриса), упорно сохраняет за собой должность главы академии. А после присвоения ему на юбилейном всеамериканском съезде сотрудников полиции (в пятом фильме) звания «Офицер полиции десятилетия», городское полицейское руководство и представители администрации мэра города решают закрепить за ним эту должность до того момента, когда он сам решит выйти на пенсию, то есть — пожизненно. Лассард поддерживает дружбу со своими многочисленными иностранными коллегами высокого ранга, в результате чего в академии появляются японские курсанты по обмену опытом, а в седьмом фильме, после потепления отношений с Россией, весь сохранившийся инструкторский состав академии отправляется в Москву, на помощь «дорогому товарищу» Лассарда генерал-майору московской милиции А. Н. Ракову. У коменданта Лассарда есть двое родственников, оба полицейские. Брат — начальник самого криминогенного в городе 16-го полицейского участка, капитан Пит Лассард; и племянник — сержант полиции Майами Ник Лассард.

В роли Эрика Лассарда — Джордж Гейнс. В роли А. Н. Ракова — Кристофер Ли.

Тадеус Харрис 
Лейтенант/Капитан Тадеус Харрис () — коварный заместитель Лассарда, проректор по воспитательной работе. Появляется в первом фильме и в фильмах с четвёртого по седьмой включительно. В целом представляется как отрицательный персонаж во многом благодаря тому, что на протяжении всех фильмов, в которых принимает участие, рьяно рвётся «в кресло» коменданта Полицейской академии, всячески пытаясь отправить в отставку её действующего главу. Использует для этого всякие нечистые приёмы, выстраивая преграды на пути Лассарда и его подопечных, вместе со своим бессменным подручным Проктором.

Как и Теклбери, является заядлым любителем стрелкового оружия, только в отличие от последнего не афиширует этого так явно и предпочитает пальбе коллекционную деятельность — в его рабочем кабинете хранится обширная коллекция антикварного оружия времён американской гражданской войны — револьверы Кольта разных калибров и винтовка Ремингтона с вращающимся затвором, а также совсем древний кремнёвый писто́ль времён войны за независимость.

В роли Тадеуса Харриса — Джордж Бэйли.

Маузер 
Лейтенант/Капитан Маузер () — Довольно неприятный офицер, во втором фильме ищет способ сместить своего начальника капитана Пита Лассарда, причем не сколько от желания что то сделать лучше, сколько для собственного тщеславия. В конце концов ему это удается, путем интриг. Авторитета среди подчиненных не имеет, имеет взаимную неприязнь с Махоуни, который периодически придумывает для него злые шутки. В третьем фильме руководит отдельной полицейской академией, куда принимает исключительно рослых спортивных парней. Поскольку две академии оказались обременительны для штата, начинает войну с академией Лассарада, которую проигрывает несмотря на все свои интриги. 

В роли Маузера -Арт Метрано

Карл Проктор 
Сержант/Лейтенант Карл Проктор () — полицейский-лакей, появляется во втором фильме в качестве секретаря и доверенного лица лейтенанта Маузера. Особым умом не отличается и только слепо повторяет за своим начальством. В четвёртом фильме сменил начальника, и теперь он тень капитана Харриса, с которым, как окажется в дальнейшем, его связывают семейные отношения — младшая сестра Проктора замужем за племянником Харриса. Тогда же Проктор становится объектом злых шуток со стороны главных героев.

В роли Проктора — Ленс Кинзи.

Дуглас Факлер 
Кадет/Офицер/Сержант Дуглас Факлер () — появляется в первых трёх фильмах и в шестом. Это полный недотёпа, который не замечает своих недостатков, однако они заметны для окружающих, и почти каждое его движение — катастрофа. Любой случайно задетый им предмет вызывает массовые разрушения. Хотя бывает, что не везёт и ему. Так, в третьей части, когда он пытается отговорить свою жену от поступления на службу в полицию, его ждёт то, через что прошла его жена в первой части, занимаясь тем же — поездка на капоте своей машины.

В роли Факлера — Брюс Малер.

Бад Киркланд 
Кадет/Офицер Бад Киркланд () — шурин Юджина Теклбери. В 3 части становится курсантом полицейской академии. Постоянно дерётся со своим отцом. Появлялся во 2, 3, 4 частях.

В роли Киркланда — Эндрю Пэрис.

Z (Зэд) 
Кадет/Офицер Зэд () — впервые появляется во втором фильме как лидер банды неформалов, терроризирующей город. Однако затем встает на путь исправления и приходит на обучение в полицейскую академию. Отличается довольно неадекватным и непредсказуемым поведением, хаотичной мимикой, что обусловлено принятием наркотиков. В четвёртой серии влюбляется в девушку из гражданской дружины.

В роли Зэда — Бобкэт Голдтуэйт.

Свитчак 
Кадет/Офицер Свитчак () — поначалу владелец небольшого магазинчика, постоянно страдающий от налетов банды Зэда, в третьем фильме приходит в полицейскую академию по новому набору (причем во время обучения жил в одной комнате с Зэдом). Маленький, тщедушный очкарик с вечно трясущимися руками и дрожащим голосом. Постоянно враждует с Зэдом, как правило, страдает от его выходок. Изредка проявляет решительность и помогает задержать преступников.

В роли Свитчака — Тим Казурински.

Чед Коупленд 
Кадет/Офицер/Сержант Чед Коупленд () — грубый, самоуверенный, трусливый карьерист, что не помешало ему стать сержантом в четвертом фильме. Расист, но при этом знает, кого можно задевать, кого нет. Так неосмотрительно высказав презрение к неграм в присутствии Хайтауэра тут же смягчает сказанное, но позже от души оскорбляет безобидную Хукс за отдавленную ногу, после чего трусливо прячется от рассерженного Хайтауэра.

Примечания

Источники 

Полицейская академия
Полицейская академия
Комедийные персонажи